Юрий Александрович Павлов:
 Павлов, Юрий Александрович (род. 1947) — советский хоккеист; тренер.
 Павлов, Юрий Александрович — доцент, лауреат Сталинской премии.